Leština může být:
obec
 Leština (okres Ústí nad Orlicí) – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Leština (okres Šumperk) – obec v okrese Šumperk
 Leština u Světlé – obec v okrese Havlíčkův Brod

část obce
 Leština (Kozlov) – část obce Kozlov v okrese Havlíčkův Brod
 Leština (Malé Březno) – část obce Malé Březno v okrese Ústí nad Labem
 Leština (hrad) – zaniklý hrad u obce Leština (Malé Březno)
 Leština (Markvartice) – část obce Markvartice v okrese Jičín
 Leština (Slapsko) – část obce Slapsko v okrese Tábor
 Leština (Strmilov) – část města Strmilov v okrese Jindřichův Hradec
 Leština (Věž) – část obce Věž v okrese Havlíčkův Brod

vodní plocha nebo vodní toky
 Leština (rybník) – rybník severovýchodně od Velké Černé Hatě na Chrášťovickém potoce
 Leština (přítok Rakovnického potoka) – pravostranný přítok Rakovnického potoka v okrese Rakovník
 Leština (přítok Sázavky) – pravostranný přítok Sázavky v okrese Havlíčkův Brod
 Leština (přítok Slupského potoka) – pravostranný přítok Slupského potoka v okrese Tábor

osoba
 Martin Leština (* 1981) – český fotbalista
 Miroslav Leština – český politik
 Vladimír Leština – český fotbalista
 Vladimír Leština – český loutkář a učitel výtvarné výroby na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy

Externí odkazy